Avinguda Diagonal, een belangrijke straat in de Spaanse stad Barcelona
 Diagonal (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Diagonal (metrostation), een metrostation in Barcelona

Zie ook 
 Diagonaal